Олимпийские соревнования по художественной гимнастике начали проводиться с 1984 года (Олимпиада в Лос-Анджелесе). Соревнования проводятся только в двух видах — индивидуальное многоборье и групповое многоборье (начиная с Олимпийских игр 1996 года).

Индивидуальное многоборье

Групповое многоборье

См. также 
 Список олимпийских медалистов

Художественная гимнастика на Олимпийских играх
Художественная гимнастика
Списки спортсменок